L'Elite One 2008-09 è stata il 49º campionato camerunese di calcio. Cominciata il 29 ottobre, è terminata il 10 giugno.

Classifica finale

Verdetti
Tiko United campione del Camerun 2008-2009 e qualificato in Champions League 2010.
Union Douala qualificata in Champions League 2010.
Cotonsport Garoua e Panthère Ndé (in quanto vincitrice della Coppa del Camerun) qualificate in Coppa della Confederazione CAF 2010.
Aigle Royal de la Menoua, Danay FC e Mount Cameroun retrocesse in Seconda Divisione camerunese 2009-2010.

Note

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Campionato camerunese di calcio